La cugina Bette – romanzo di Honoré de Balzac, dal quale sono tratte alcune opere cinematografiche:
La cugina Bette – film del 1998 di Des McAnuff
La cugina Bette – film del 1927 di Max de Rieux